Le nom Saluda peut désigner aux États-Unis :
Saluda (Caroline du Sud)
Saluda (Caroline du Nord)
Saluda (Virginie)
le comté de Saluda

Homonymie de localités aux États-Unis